Cerinosterus är ett släkte av svampar. Cerinosterus ingår i familjen Dacrymycetaceae, ordningen Dacrymycetales, klassen Dacrymycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cerinosterus